Korythos (zoon van Paris), de zoon van Paris en Oinone
Korythos (heros), een Italische heros